Garrafe de Torío kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Garrafe de Torío (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Garrafe de Torío (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar